Хызы́р Хаки́мович Аппа́ев (27 января 1990, Нальчик) — российский футболист, нападающий клуба «Факел». Мастер спорта России (2016).

Карьера 
Воспитанник футбола Кабардино-Балкарии. За майкопскую «Дружбу» играл в зоне «Юг» Второго дивизиона. Первый гол за «Дружбу» забил 21 июня 2011 года в матче против ростовского СКА, в том же матче отличился ещё раз. Всего в сезоне-2011/12 провёл за команду 14 матчей, в которых забил 5 мячей.

Летом 2011 года перешёл в «Крылья Советов» Самара. Поначалу играл за молодёжный состав, впервые попал в заявку основной команды 19 ноября на встречу с «Тереком», но на поле не вышел. Зимой поехал на сборы с первой командой, забил первый мяч за «Крылья Советов» в товарищеской игре с «Зестафони». В премьер-лиге дебютировал 6 марта 2012 года в матче против пермского «Амкара». 27 апреля в матче 41-го тура против «Спартака-Нальчика» был удалён с поля на 82-й минуте.

13 июня 2012 года подписал контракт с «Краснодаром». 31 января 2013 года перешёл на правах аренды в «Ротор». 11 июня 2014 года покинул «Краснодар». В летнее трансферное перешёл в «Газовик» Оренбург. 17 июня 2016 года перешёл в «Арсенал» Тула.

Первую половину 2017 года отыграл в ФК «Рига». В июне 2017 года подписал контракт с курским «Авангардом». 26 июля 2017 года забил первый мяч за клуб в матче против московского «Спартака-2».

25 мая 2018 года подписал двухлетний контракт с «Тамбовом». С этой командой он пробился в Премьер-лигу. В феврале 2020 года Аппаев вернулся в ФНЛ, подписав соглашение с ивановским «Текстильщиком». В январе 2021 года Аппаев стал игроком воронежского «Факела».

Статистика

Достижения

Клубные 
«Газовик»
 Победитель Первенства ФНЛ: 2015/16
«Тамбов»
 Победитель Первенства ФНЛ: 2018/19
«Рига»
 Финалист Кубка Латвии : 2016/17
«Факел»
 Серебряный призёр Первенства ФНЛ: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Крылья Советов»

Футболисты России
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Рига» (2015)
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Тамбов»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Факел» Воронеж